Sergio Romero puede referirse a:

 Sergio Romero Jiménez, político español, Diputado en el Parlamento de Andalucía (España) desde 2015.
 Sergio Romero Pizarro, político chileno, presidente del Senado de Chile presidente del senado de Chile entre 2005 y 2006;
 Sergio Germán Romero, futbolista argentino, arquero de la selección argentina;
 Sergio Esteban Romero, futbolista colombiano.
 Sergio Romero Sánchez, futbolista mexicano.